Csák nemzetség
 Csák keresztnév
 Csák település Romániában, Temes megyében
 Csák, település Horvátországban, Vukovár-Szerém megyében

Személy

 Csák (nemzetségős) a Csák nemzetség névadó őse I. István idején
 Csák Ugrin (esztergomi érsek) (1204)
 Csák Máté (tárnokmester) (†1245-1249 között), a Csák nemzetség trencséni ágának első tagja
 Csák István (asztalnokmester), a Csák nemzetség trencséni ágának tagja
 Csák Máté (erdélyi vajda) (†1283-84), a Csák nemzetség trencséni ágának tagja
 Csák Péter (1240 körül – 1283-84), a Csák nemzetség trencséni ágának tagja
 Csák Máté (trencséni tartományúr), az általános iskolás történelem könyvben szereplő kiskirály, a Csák nemzetség trencséni ágának tagja
 Csák Demeter (országbíró) (? – ?, 1245 után, de 1254 előtt), a család Ugodi-ágának tagja
 Boldog Csák Móric (1280 körül – Győr, 1336. március 20.) Domonkos-rendi szerzetes, a család Ugodi-ágának tagja

 Csák nembeli János országbíró (1311–1314), a család újlaki-ágának tagja
 Csák nembeli Pósa tárnokmester (1235), a család újlaki-ágának tagja
 Ugrin (c. 1240–1311), szörényi bán, lovászmester (1272–1274), szerémi ispán (1272–1273), címzetes bán, országbíró (1275), erdélyi vajda (1275–1276), bányai ispán (1277), tárnokmester (1277–1279), macsói és boszniai bán (1278–1279), pozsegai ispán (1293), a család újlaki-ágának tagja
 Csák nembeli Miklós (†1359) országbíró (1359), a család újlaki-ágának tagja
 Csák nembeli László, Csák nembeli Miklós fia (meghalt: 1364 előtt), a család újlaki-ágának tagja
 Ugrin (†1241) kalocsai érsek, királyi kancellár, a muhi csatában esett el, a család újlaki-ágának tagja

Jegyzetek